Лоша — река в России, протекает в Кораблинском районе Рязанской области. Левый приток Прони.

География 
Река Лоша берёт начало у деревни Каменка. Течёт на восток, пересекает автодорогу . Устье реки находится у деревни Гудово в 68 км по левому берегу реки Проня. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Проня от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010102112110000025462
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002546
 Код бассейна — 09.01.01.021
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Рязанской области
Притоки Прони (приток Оки)